

Luoghi 
 
 Long Branch – città della Contea di Monmouth, New Jersey
 Long Branch – borough della Contea di Washington, Pennsylvania
 Long Branch, Contea di Eastland (Texas)
 Long Branch, Contea di Panola (Texas)
 Long Branch, Contea di Caroline (Virginia),
 Long Branch, Contea di Fairfax (Virginia)
 Long Branch, Contea di Fayette (Virginia Occidentale)
 Long Branch, Contea di Wyoming (Virginia Occidentale)

 
 Long Branch – quartiere di Toronto, Ontario

Altro 
Long branch attraction

Pagine correlate 
Branch
Long Beach